Чемпионат России по конькобежному спорту в классическом многоборье 1994 года — 32-й чемпионат России, который прошёл 28 — 29 марта 1994 года в Екатеринбурге на катке спорткомбината «Юность». В первенстве приняли участие 44 конькобежца (26 мужчин и 18 женщин).

Чемпионом России стал Бронислав Снетков из Санкт-Петербурга, призёрами — Владимир Биткин (Нижний Новгород) и Сергей Васильев (Калуга). У женщин первенствовала Светлана Высокова (Пермь). Серебро завоевала Елена Лапуга-Конотопова (Омск), бронзу — Татьяна Архипова из Санкт-Петербурга.

Фактически чемпионат стал сотым юбилейным, учитывая все проведенные первенства России, РСФСР и СССР. Надо отметить, что за более чем за сто лет чемпионаты не проводились только в 1920, 1925, 1929—1931 и 1942 годах.

Расписание чемпионата

Результаты чемпионата

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты чемпионата России-1994 в классическом многоборье на сайте Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft
 Результаты чемпионатов России на сайте «Общество нержавого конька»

Чемпионаты России по конькобежному спорту
Чемпионаты России в 1994 году
Конькобежный спорт
Март 1994 года
1994 год в конькобежном спорте
1994 год в Свердловской области